Elm View ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elm View (Kalifornien), im Fresno County
 Elm View (Texas), im Grayson County